Касса самообслуживания () — электронно-механическое устройство, позволяющее автоматизировать процесс самообслуживания при оплате товара в магазинах розничной торговли. Такие устройства являются альтернативой традиционным кассам розничных сетей. Наиболее часто применяется в больших продуктовых магазинах и супермаркетах.

История 
Первый в мире магазин с кассами самообслуживания начал работать в 1992 году в супермаркете сети  в Нью-Йорке.

Систему изобрёл доктор Ховард Шнайдер и получил на неё в 1992 году патенты в США. Шнайдер назвал кассу самообслуживания «пороботc» (), считая, что новый класс «сервисных роботов» станет платформой для его идей в области искусственного интеллекта.
Компания «Оптимал роботикс» () была основана в Монреале в 1991 году (в гараже Шнайдера) и конструировала, собирала и продавала эти устройства.

В 1997 году NCR — известная корпорация в сфере производства торгового оборудования — создала первый прототип своей машины самопроверки.

К 2003 году эти автоматы получили широкое распространение, поставляясь в комплектации с большинством оборудования NCR, Fujitsu/ICL и IBM.

RBR прогнозирует, что общее число установленных во всем мире устройств Self-Checkout вырастет с 170 тысяч в 2012 году до 320 тысяч в 2018 году.

Принцип действия 
Касса самообслуживания позволяет покупателю самостоятельно сканировать, упаковывать и оплачивать покупки. Процесс покупки начинается со сканирования товара и перемещения его на специальную весовую платформу. Она контролирует правильность сканирования товаров. Например, если покупатель просканирует один товар, а на принимающей весовой платформе окажется другой — это будет распознано как ошибка, и покупателю будет предложено положить на принимающую платформу просканированный товар.

Работа с весовым товаром идентична работе на весах самообслуживания в торговом зале магазина.

Оплата товара производится на месте — обычно терминалы самообслуживания принимают и наличные, и банковские карты. Некоторые терминалы также умеют обрабатывать скидочные карты и карты лояльности. В конструкции касс с выходными воротами покупатель сканирует чек и только после этого выходит из зоны самообслуживания. Как правило, в зоне самообслуживания находится помощник, который следит за происходящим на кассах и отвечает на вопросы покупателей. Если возникли подозрения, он может попросить покупателя показать чек и сверить его с покупками.

Преимущества 
Вместо одной кассы с кассиром на той же площади устанавливается 4-6 касс самообслуживания. Это позволяет магазинам экономить на персонале и более гибко выстраивать график работы касс. Кроме того, это увеличивает пропускную способность магазина и уменьшает очереди. Некоторые магазины устанавливают кассы самообслуживания, чтобы разделить поток покупателей — покупатели с небольшим числом товаров в корзине не стоят в общей очереди с покупателями с тележками, заполненными продуктами.

Альтернативные системы 

Альтернативная система состоит из портативного сканера штрихкода, который используется клиентом для сканирования и упаковки товаров при совершении покупок. Когда клиент завершил выбор покупок, он подходит к пункту контроля, где информация из сканера штрихкода загружается в киоск, обычно в сочетании с картой лояльности покупателя. Клиент платит и получает квитанцию в этом киоске. Целостность системы поддерживается с помощью случайных проверок или же RFID.
Количество краж при этом механизме уменьшаются благодаря сочетанию высокого входного барьера и периодических проверок покупок клиентов, когда выбранных наугад покупателей просят пройти к специальной кассе, где производится сканирование их покупок обычным способом.

См. также 
 Умный магазин
 POS-терминал
 RFID

Примечания

Ссылки 
  Как работают магазины без кассиров «Пятерочки» и «Азбуки вкуса» и сколько это стоит  // Forbes.ru, 25.12.2020

Розничная торговля
Торговое оборудование
Автоматизация торговли
RFID
Умный магазин